Rygning har flere betydninger:

 Tobaksrygning – inhalering af røgen fra tobaksvarer
 Rygning (tagkonstruktion) – ryggen af et tag

Se også
 Røgeri – røgning er en metode til konservering eller tilberedning af madvarer